La saison 1998-1999 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, l'Olympiakos, double tenant du titre, a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. 

À l'issue de la saison, l'Olympiakos conserve une nouvelle fois son titre et remporte le championnat de Grèce pour la  de son histoire, avec 10 points d'avance sur l'AEK Athènes et 11 sur le Panathinaikos.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Ligue des champions 1999-2000 tout comme le vice-champion. À la suite de la disparition de la Coupe des Coupes, le vainqueur de la Coupe de Grèce est désormais qualifié pour la Coupe UEFA 1999-2000, tout comme les clubs classés ,  et  à l'issue de la saison (Si le vainqueur de la Coupe finit à l'une de ces places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition). Enfin, aucun club ne dispute la Coupe Intertoto 1999, du fait que la fédération grecque a décidé de ne pas inscrire de clubs.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

1998-1999
Championnat Grece Football 1998-1999 D1
Championnat Grece Football 1998-1999 D1
Grece D1